Lestvica in rezultati Skupine F Top 16 Evrolige 2006-07.

Lestvica

Fixtures/Results 
* = Podaljšek (po ena zvezdica(*) za en del podaljška)

Tekma 1, 14. februar - 15. februar 2007

Tekma 2, 21. februar - 22. februar 2007

Tekma 3, 28. februar - 1. marec 2007

Tekma 4, 7. marec - 8. marec 2007

Tekma 5, 14. marec - 15. marec 2007

Tekma 6, 21. marec - 22. marec 2007

Top 16 skupina F